Ludwig Vesely ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Vesely (Leichtathlet) (1903–1986), österreichischer Leichtathlet
 Ludwig Vesely (Widerstandskämpfer) (1919–1944), österreichischer Widerstandskämpfer